Xavier Benguerel ist der Name folgender Personen:

* Xavier Benguerel (Komponist) (1931–2017), katalanischer Komponist
 Xavier Benguerel i Llobet (1905–1990), katalanischer Schriftsteller